Південна сільська рада — сільське поселення, Варгашинський район, Курганська область, Росія
 Південна сільська рада — колишня сільська рада, Нікопольський район, Дніпропетровська область, Україна